Европска организација за суперстогодишњаке (ЕСО) (); је група истраживача у различитим областима која верификује и прати суперстогодишњаке европског порекла; људи рођени у Европи који имају најмање 110 година.

Историја
Оснивачи Европске суперстогодишње организације су Ендру Холмс, оснивач сајта Најстарији у Британији. Други суоснивачи били су Марко Викеринк и Крис Ло. ЕСО је почео да потврђује суперстогодишњаке 1. јануара 2020. године, а од 1. јануара 2022. имали су 742 потврђена суперстогодишњака.

ЕСО-ов форум је основан 6. јануара 2020.

Процес валидације

Мисија ЕСО-а је да потврди европске суперстогодишњаке (укључујући и емигранте), људе који су навршили 110 година или више, како живе тако и преминуле, да обезбеди складиште биографских информација о суперстогодишњацима кроз интервјуе, новинске чланке и друге облике медија, рад са научницима којима је потребан поуздан извор за њихова истраживања генетике најстаријих људи итд.

Људи који тврде да су суперстогодишњаци или чланови њихове породице морају доставити документе који доказују датум рођења подносиоца захтева (најмање један од поднетих докумената мора бити из првих двадесет година живота подносиоца захтева), промену имена (ако је примењиво) , и датум смрти (ако особа преминула), заједно са другим делом службене државне идентификације (недавна лична карта, пасош или возачка дозвола).

Ниво валидације
ЕСО има седам различитих категорија:

1) Потврђено на високом нивоу

То значи да је старост особе доказано тачна и да је покривена документацијом из свих фаза њеног живота.

2) Средњи ниво валидације

То значи да постоје јаки докази за старост особе, што је покривено документацијом из свих фаза њеног живота. Међутим, документација о раном животу не наводи експлицитно пун датум рођења. уместо тога, ово може бити покривено другим извором, као што је записник о крштењу, или њихова старост на повратку из пописа.

3) Низак ниво валидације

Ово значи да се верује да је датум рођења особе тачан на основу доказа, али документација из фаза њеног живота може недостајати, недоследна или мањег квалитета.

4) Непотврђено

То значи да је поднета документација за касни живот или је организација обавештена о захтеву суперстогодишњака (али још увек није добила никакву документацију).

5) Висок ниво разоткривен

То значи да је тврдња суперстогодишњака оповргнута и да особа у питању није имала најмање 110 година.

6) Низак ниво разоткривен

То значи да дотична особа вероватно није суперстогодишњак, али је тешко утврдити колико је та особа тачно имала година.

7) Непознато

(суперстогодишњак не пријављен).

Чланови

 Ендру Холмс, суоснивач ЕСО-а, оснивач веб-сајта Најстарији у Британији, оснивач ЕСО форума.
 Марко Викеринк, суоснивач, Холандија.
 Крис Лав, суоснивач, Уједињено Краљевство.
 Антони Кроес-Лакрик, дописник за Белгију.
 Стефан Маглов, дописник за Хрватску.

Референце

Стогодишњаци
Суперстогодишњаци
Геронтологија